Höchst kan syfta på:

Geografi

Tyskland 

 Höchst im Odenwald – kommun, Hessen, Regierungsbezirk Darmstadt, 
 Höchst – del av en befolkad plats, Hessen, Regierungsbezirk Darmstadt,

Österrike 

 Höchst, Vorarlberg, ort och kommun i Vorarlberg,  

Robotskapade Österrikeförgreningar